Antigone ( pour sa forme masculine ou  pour sa forme féminine) est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie grecque 
 Antigone, fille d'Œdipe, est une princesse thébaine qui s'oppose à son oncle Créon.
 Antigone de Phthie, est la première femme de Pélée.
 Antigone, fille de Laomédon, est changée en cigogne pour s'être comparée à Héra.
 Antigone d'Épire, épouse du roi d'Épire, Pyrrhus .

Personnalités

Antigonides 
 Antigone le Borgne est un des Diadoques, fondateur de la dynastie des Antigonides.
  est roi de Macédoine de 277 à 239 av. J.-C.
  est roi de Macédoine de 229 à 221 av. J.-C.
 Antigone est un cousin de , exécuté par Persée en 179 av. J.-C.

Rois hasmonéens 
 .
 , dernier fils d', roi et grand prêtre.

Autres 
 Antigone, princesse macédonienne du , nièce d'Antipater.
 Antigone de Caryste est un naturaliste grec du 
 Antigone de Macédoine, vainqueur lors des  et  Jeux olympiques, en 292 et 288 av. J.-C.
Les Antigone suivants sont peu connus, leurs reconstructions est complexe face au manque de source et pour démêler les homonymes, d'où des confusions.
 Antigone de Cymé, auteur grec de traités d'agriculture selon Varron, Columelle et Pline l'Ancien.
 Antigone de Nicée, médecin militaire réputé auteurs de recettes de collyre, peut-être parodié par Lucien dans ses Philopseudes.
 Antigone de Nicée, astrologue, disciple de Pétosiris et Néchepso.
 Antigone d'Alexandrie, grammairien, auteur d'un lexique hippocratique et d'un commentaire sur Nicandre.

Arts et lettres

Théâtre 
 Antigone de Sophocle ( 441 av. J.-C.).
 Antigone de Robert Garnier (1580).
 Antigone de Jean de Rotrou (1637).
 Antigone de Vittorio Alfieri (1783 - 1789).
 Antigone de Walter Hasenclever (1917)
 Antigone de  Jean Cocteau (1922).
 Antigone de Jean Anouilh (1944).
 Antigone de Bertolt Brecht (1948).
 Antigone voilée de François Ost (1999).
 Antigone de Romain Sardou (2019).

Roman 
 Antigone, roman d'Henry Bauchau (1997).

Essai 
 Les Antigones est un essai de George Steiner publié chez Gallimard en 1986

Bande dessinée 
 Antigone de Jop, éditions Goater, 2019.

Cinéma 
 Antigone est un film de Yórgos Tzavéllas sorti en 1961.
 Antigone est un film de Franz Peter Wirth sorti en 1965.
 Antigone est un film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sorti en 1991.
 Antigone est un film de Sophie Deraspe sorti en 2019.

Télévision 
 Antigone de Jean-Paul Carrère, adaptation de l'œuvre de Sophocle (1973).
 Antigone de Stellio Lorenzi, adaptation de l'œuvre de Sophocle (1974).
 Antigone 34, série télévisée de Louis-Pascal Couvelaire (2012).

Musique 
Antigono, opéra de Giuseppe Sarti (1754).
Antigona, opera seria de Niccolò Piccinni (1762).
Antigona, dramma per musica de Vincenzo Legrenzio Ciampi (1762).
Antigona, opéra de Tommaso Traetta (1772).
Antigono, drame musical en 3 actes de Giovanni Paisiello (1785).
Antigono, opéra de Johann Adolph Hasse (1743).
Antigono, drame musical de Luigi Caruso, livret de Pietro Metastasio (1788) 
Antigone est un drame lyrique d'Arthur Honegger (1927-1929).
 Antigonae est un opéra de Carl Orff (Festival de Salzbourg, 1949).

Peinture 
 Antigone consolatrice, tableau de Giorgio De Chirico (1973).

Informatique 
 Antigone est un logiciel de gestion de bibliothèque.

Zoologie 
Antigone est un genre d’oiseaux de la famille des Gruidae.

Univers 
 129 Antigone est un astéroïde.

Divers 
 Antigone est un quartier de Montpellier au style néo-grec construit par Ricardo Bofill dans les .
 Antigone est le nom d'un essai nucléaire français réalisé le  à Moruroa.
 Association Antigone est une association non gouvernementale italienne.
 Les Antigones est un mouvement « alterféministe » français se définissant comme un mouvement féminin, alternatif et radical
 L'Appel Antigone est un appel d'une centaine d'écrivains, artistes, universitaires et intellectuels lancé début août 2021 sur Mediapart contre le passe sanitaire

Notes et références 

Homonymie de titre